«Утсіктенс» БК () — шведський футбольний клуб, представляє місто Гетеборг.

Історія 
Заснований 1935 року.

Досягнення
Виступав 2015 року в Супереттан (2-й лізі Швеції): 15-е місце.

Сезони

Посилання 
 Офіційна сторінка

Футбольні клуби Швеції
Футбольні клуби, засновані 1935